«Ашкада́р» () — башкирская народная песня узун-кюй, традиционно исполняемая в сопровождении курая. Известное произведение народной музыкально-поэтической классики башкир.

Описание 
В основе сюжета — события, связанные с гибелью на охоте любимого мужа, в память о котором жена и слагает песню.

Текст и мелодия впервые записаны в 1894 году от Абдрахмана Давлетова в ауле Юлук Орского уезда Оренбургской губернии С. Г. Рыбаковым и опубликованы в его книге «Музыка и песни уральских мусульман с очерком их быта» (СПб., 1897).

Легенда песни записана и опубликована также Габдуллы Тукаем в его книге «Народная литература» на татарском языке, опубликованной в Казани в 1910 году.

Сэсэн Мухаметша Бурангулов в 1915 году в журнале «Шура́» опубликовал рукописный вариант легенды и текста песни, оставшихся от ахуна по имени Гумер. В 1917 году Бурангулов создал одноименную пьесу.

В последующие годы Х. Ф. Ахметовым, Л. Н. Лебединским, И. В. Салтыковым, Г. З. Сулеймановым были записаны и изданы ещё несколько вариантов песни и предания.

«Ашкадар», будучи весьма популярным произведений башкирского народного творчества, входит в репертуар многих профессиональных исполнителей как Р. С Ахмадеева, Ф. А. Кильдиярова, А. С. Шаймуратова и др.

Обработки песни осуществлены Х. Ш. Заимовым (в 1949 году), Р. А. Муртазиным для голоса и фортепиано, К. Ю. Рахимовым для симфонического оркестра.

В 1941 году А. А. Эйхенвальд написал одноимённую оперу по либретто Мухаметши Бурангулова.

Литература 
 Башҡорт халҡ йырҙары. Өфө, 1954.
 Песни моего народа=Халҡым йыры=Songs of my folk. Уфа, 1995.

Примечания

Ссылки 
 

Узун-кюй
Песни на башкирском языке
Памятники Башкортостана